__БЕЗКН__

Viverravidae sp. (CM 71188 & CM 71189) је изумрла врста плаценталних сисара из изумрле породице Viverravidae, која је у периоду средњег еоцена настањивала подручје Сјеверне Америке.

Опис 
Једини тренутно знани фосилни остатаци ове врсте сисара су горњи десни кутњак (M1) и доњи лијеви кутњак (m1), који је пронађен на подручју геолошке формације Уинта у Јути (САД). Из ови остататака се може процјенити да је ова врста сисара достизала величину мале ласице.

Тренутно, ова врста сисара још није стручно именована нити уврштена у одређени род, те је зато још у научној литератури знана само под својим регистарским бројем фосила.

Систематика

Класификација

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе врсте Viverravidae sp. (CM 71188 & CM 71189).

Временска распрострањенст врсте Viverravidae sp. (CM 71188 & CM 71189) унутар породице Viverravidae

Види још 
 Класификација сисара
 Viverravidae

Референце 

Viverravidae
Изумрли сисари Северне Америке
Несврстане врсте сисара